Крис Мик (Kris Meeke; род. 2 июля 1979 года) — британский раллийный автогонщик, в разные годы выступал за команды Mini WRC Team, Citroën, Toyota в чемпионате мира по ралли. На его счету 5 побед и 13 подиумов. Мик с одной стороны отличался высокой скоростью, но с другой был одним из самых аварийных гонщиков мирового первенства. Чемпион Intercontinental Rally Challenge (IRC) 2009 года.

Карьера

Победы

Чемпионат мира

Остальные победы

Результаты выступлений

Статистика 
Полужирным выделены лучшие результаты Мика в карьере.

Чемпионат мира 
В 2002-2008 в основном выступал в юниорском первенстве на машинах Ford Puma, Opel Corsa, Citroën C2, Subaru Impreza и Renault Clio, но очков в общём зачёте не набрал.

JWRC

IRC

Награды и достижения

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1979 году
Родившиеся в Северной Ирландии
Раллисты Великобритании
Пилоты WRC из Великобритании